Butterbaum steht für:

Indischer Butterbaum:
 Madhuca longifolia, aus der Familie der Sapotengewächse (Sapotaceae)
 Diploknema butyracea (Syn.: Bassia butyracea, Madhuca butyracea), aus der Familie der Sapotengewächse (Sapotaceae)
 Garcinia indica (auch Kokum), aus der Familie der Clusiaceae

Afrikanischer Butterbaum:
 Karitébaum, auch Sheanussbaum (Vitellaria paradoxa), aus der Familie der  Sapotengewächse (Sapotaceae)
 Pentadesma butyraceum, aus der Familie der Clusiaceae

Weiteres:
 Combretum butyrosum, afrikanische Pflanzenart aus der Familie der Flügelsamengewächse (Combretaceae)
 Allanblackia floribunda,  afrikanische Pflanzenart aus der Familie der Clusiaceae
 Dacryodes edulis, auch Afrikanische Pflaume genannt, aus der Familie der Balsambaumgewächse (Burseraceae)

Stammsukkulenten:
 Tylecodon paniculatus (Syn.: Cotyledon spp.), afrikanische Art aus der Familie der Dickblattgewächse (Crassulaceae)
 Cyphostemma currorii aus der Familie der Weinrebengewächse (Vitaceae)